

Geografia
Canada
 Baker Lake – insediamento situato nella Regione di Kivalliq, nella regione del Nunavut in Canada
Cile
Río Baker – fiume che scorre nella Regione di Aysén, nella Patagonia cilena
Regno Unito
Baker Street – strada nel distretto di Marylebone della Città di Westminster, a Londra
Stati Uniti d'America
Baker – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California
 Baker – città della Parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
 Baker – villaggio statunitense della contea di Stoddard nello Stato del Missouri
 Baker – capoluogo della Contea di Fallon, Montana
 Baker – comunità della Contea di White Pine, Nevada
 Baker City – capoluogo della Contea di Baker e sede della Diocesi di Baker, Oregon
 Isola Baker – una delle Isole minori esterne degli Stati Uniti
 Monte Baker – vulcano dello stato di Washington

Persone

Altro
2549 Baker – asteroide della fascia principale
Test Baker – test nucleare statunitense del 1946

Pagine correlate 
 Benjamin Baker

Altri progetti